

Салькове — селище міського типу, Кіровоградська область, Гайворонський район
 Салькове — село, Херсонська область, Генічеський район
Залізниця:
 Салькове — залізнична станція Запорізької дирекції Придніпровської залізниці